Чемпионат Нидерландов 2009 прошёл в Хаксбергене с 12 по 20 сентября 2009 года.

Сергей Тивяков отказался от участия после третьего тура.

Таблица

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты Нидерландов по шахматам
2009 год в шахматах
Сентябрь 2009 года
Спорт в Нидерландах в 2009 году